Kunovec je lahko:
 Kunovec Breg (Hrvaška)
 Kunovec (Hrvaška)